N16 oder N 16 bezeichnet:

 Route nationale 16, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 16 (Luxemburg), Nationalstraße in Luxemburg
 N16 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N16 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N16 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N16 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N16 (Niger), Fernstraße in Niger
 N16, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A16 (Schweiz)
 N16 (Togo), Fernstraße in Togo